Олег Буров: Буров, Олег Владимирович (род. 1962) — советский и узбекистанский футболист.
 Буров, Олег Петрович (род. 1942) — советский и французский скульптор, художник.
 Буров, Олег (род, 1960) — латвийский политик и хозяйственник, мэр Риги.